Лухно́во — деревня в Спировском районе Тверской области. Входит Козловское сельское поселение.

В деревне сохранилась разрушающаяся деревянная часовня великомученика Георгия 1891 года постройки.

География 
Деревня расположена на северо-востоке в Спировского района, практически на стыке трех районов области, Максатихинского, Лихославльского и Спировского, в луке реки Тихвинка в 12 км от села Козлово.

Население 

 Национальный состав
90 % карелы из 56 жителей (2005 год).

Преобладают карельский и русский языки.

Примечания

Ссылки 
 Лухновские старожилы

Населённые пункты Спировского района